Kovačevići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kovačevići, un village situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kovačevići, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Kovačevići, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.